Constantia ist:

 ein weiblicher Vorname, siehe Constantia (Vorname)
Leona Constantia, Alchemistin des 18. Jahrhunderts
 einen Vorort von Kapstadt, siehe Constantia (Kapstadt)
 einen Stadtteil von Emden, siehe Constantia (Emden)
 die antike Stadt Salamis (Zypern)
 eine Stadt im US-Bundesstaat New York, siehe Constantia (New York)

 der lateinische Name der Stadt Konstanz
 spätantikes römisches Kastell Constantia in der heutigen Stadt Konstanz (D)
 Titularbistümer:
 Constantia in Arabia
 Constantia in Phoenicia
 Constantia in Scythia
 Constantia in Thracia
 die ehemalige Silberkapelle, siehe St. Constantia (Dresden)
 ein Asteroid, siehe (315) Constantia
 der Burschenbund Constantia Wien im Burschenbunds-Convent
 die Burschenschaft Constantia Prag, siehe Liste der Studentenverbindungen in Prag
 eine katholische Studentenverbindung, siehe AV Alania Stuttgart
 ein katholischer Kaufmännischer Verein (gegründet 1877 in Würzburg); siehe Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung
 eine Gattung der Orchideen, siehe Constantia (Orchideen)
 eine Schriftart, siehe Constantia (Schriftart)
 Constantia Industrieholding, österreichisches Unternehmen
 Constantia Privatbank, österreichische Bank
 Constantia (Wein), ein südafrikanischer Dessertwein

Siehe auch:
 Constancia
 Constanza
 Constanze (Begriffsklärung)
 Konstanz (Begriffsklärung)
 St. Constantia
 Villa Constantia